Werler ist der Familienname folgender Personen:

 Gisela Werler (1934–2003), erste Bankräuberin Deutschlands
 Karl-Heinz Werler (1932–1997), deutscher Informatiker und Hochschullehrer